Teerd (Noardeast-Fryslân), een buurtschap in de Nederlandse provincie Friesland
 een verbastering van de voornaam Tjaard, of Tjeerd